{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (89701) - || 2001 YK85 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89702) - || 2001 YG86 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89703) - || 2001 YF87 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89704) - || 2001 YR89 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89705) - || 2001 YY93 || 16 december 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (89706) - || 2001 YX98 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89707) - || 2001 YT99 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89708) - || 2001 YB105 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89709) - || 2001 YK106 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89710) - || 2001 YZ107 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89711) - || 2001 YE110 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89712) - || 2001 YV111 || 18 december 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (89713) - || 2001 YB113 || 17 december 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (89714) - || 2001 YA114 || 19 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89715) - || 2001 YC115 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89716) - || 2001 YD115 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89717) - || 2001 YE116 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89718) - || 2001 YK121 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89719) - || 2001 YZ121 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89720) - || 2001 YQ122 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89721) - || 2001 YS123 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89722) - || 2001 YY126 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89723) - || 2001 YP130 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89724) - || 2001 YR130 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89725) - || 2001 YB132 || 19 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89726) - || 2001 YA134 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89727) - || 2001 YB135 || 19 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89728) - || 2001 YC136 || 22 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89729) - || 2001 YQ136 || 22 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89730) - || 2001 YK137 || 22 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89731) - || 2001 YE141 || 17 december 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (89732) - || 2001 YE146 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89733) - || 2001 YD149 || 19 december 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (89734) - || 2002 AH || 4 januari 2002 || San Marcello || M. Tombelli, A. Boattini
|-
| (89735) Tommei || 2002 AM || 4 januari 2002 || San Marcello || A. Boattini, L. Tesi
|-
| (89736) - || 2002 AC1 || 15 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89737) - || 2002 AW3 || 8 januari 2002 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (89738) - || 2002 AO5 || 9 januari 2002 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (89739) Rampazzi || 2002 AL7 || 9 januari 2002 || Cima Ekar|| Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| (89740) - || 2002 AB9 || 9 januari 2002 || Nashville || R. Clingan
|-
| (89741) - || 2002 AV9 || 11 januari 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (89742) - || 2002 AW16 || 5 januari 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (89743) - || 2002 AD17 || 5 januari 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (89744) - || 2002 AG18 || 8 januari 2002 || Cima Ekar|| Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| (89745) - || 2002 AT19 || 8 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89746) - || 2002 AG20 || 5 januari 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (89747) - || 2002 AR20 || 6 januari 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (89748) - || 2002 AS21 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89749) - || 2002 AT23 || 6 januari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (89750) - || 2002 AB24 || 7 januari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (89751) - || 2002 AM26 || 11 januari 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (89752) - || 2002 AX32 || 12 januari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (89753) - || 2002 AO34 || 10 januari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (89754) - || 2002 AT36 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89755) - || 2002 AJ39 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89756) - || 2002 AE54 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89757) - || 2002 AW54 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89758) - || 2002 AX54 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89759) - || 2002 AF56 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89760) - || 2002 AZ56 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89761) - || 2002 AA59 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89762) - || 2002 AM60 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89763) - || 2002 AY60 || 11 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89764) - || 2002 AW61 || 11 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89765) - || 2002 AA62 || 11 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89766) - || 2002 AO62 || 11 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89767) - || 2002 AF71 || 8 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89768) - || 2002 AU71 || 8 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89769) - || 2002 AQ73 || 8 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89770) - || 2002 AX81 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89771) - || 2002 AD82 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89772) - || 2002 AT82 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89773) - || 2002 AJ84 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89774) - || 2002 AZ88 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89775) - || 2002 AJ90 || 11 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89776) - || 2002 AL90 || 11 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89777) - || 2002 AR90 || 12 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89778) - || 2002 AK94 || 8 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89779) - || 2002 AO97 || 8 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89780) - || 2002 AY100 || 8 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89781) - || 2002 AT105 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89782) - || 2002 AM108 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89783) - || 2002 AT109 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89784) - || 2002 AZ109 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89785) - || 2002 AB110 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89786) - || 2002 AA112 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89787) - || 2002 AB112 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89788) - || 2002 AE115 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89789) - || 2002 AJ116 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89790) - || 2002 AD117 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89791) - || 2002 AG118 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89792) - || 2002 AP120 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89793) - || 2002 AJ121 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89794) - || 2002 AB125 || 11 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89795) - || 2002 AO126 || 13 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89796) - || 2002 AT130 || 12 januari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (89797) - || 2002 AW133 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89798) - || 2002 AK137 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89799) - || 2002 AS144 || 13 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (89800) - || 2002 AW148 || 11 januari 2002 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten